АПОЭЛ () — баскетбольный клуб из города Никосия в Кипре.
Он один из самых успешных баскетбольных клубов Кипра. Клуб выиграл 11 чемпионатов, 11 Кубков и 10 Суперкубков страны.

История 
Спортивный клуб АПОЭЛ был основан в 1926 году, а баскетбольный клуб в 1947 году. Первого большого успеха клуб добился в 1972 году, выиграв Суперкубок Кипра, а уже на следующий год стал обладателем Кубка Кипра. Первое чемпионство страны клуб завоевал в 1976 году. Самым успешным десятилетием для кпуба стало 90-е, когда АПОЭЛ завоевал 4 чемпионских титулов, 5 кубков страны и 4 суперкубка. 2010 год стал самым успешным для клуба в европейских чемпионатах, после того как АПОЭЛ дошёл до четвертьфинала Кубка вызова.

Достижения 
 Чемпионат Кипра

 Победитель (11): 1976, 1979, 1981, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2009, 2010, 2014

 Кубок Кипра

 Обладатель (11): 1973, 1979, 1984, 1986, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 2002, 2003

 Суперкубок Кипра 

 Обладатель (10): 1972, 1976, 1986, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2002, 2010

Выступления в Европе 
По состоянию на 22 декабря 2010

Ссылки 
 APOEL Sports Club Official Website , 
 APOEL B.C. Youth Academy 
 Eurobasket.com — Team Profile 

Баскетбольные клубы Кипра